Mum steht für:
 Magdeburg-Umland-Tarif – ehemaliger S-Bahn-Tarif in Magdeburg. Abgelöst durch den Magdeburger Regionalverkehrsverbund
 Mum, lombardischer Name der Gemeinde Momo in der Provinz Novara, Italien
 Mum, eine Fernsehserie der BBC aus den Jahren 2016–2019

MuM steht für:
 Münzen und Medaillen, numismatische Zeitschrift

múm steht für:
 múm, eine isländische Band aus Reykjavík

MUM steht für:
 Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt
 Markt & Medien, eine Zeitschrift der ÖKO-TEST Verlag GmbH
 Large Modifiable Underwater Mothership

MUM-1 steht für:
 Multiples Myelom-Onkogen-1, ein Mutations-Antigen (Postkeimzentrumsmarker) bei Krebserkrankungen

Abkürzung